Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Tokyo du 4 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Sue Barker et Ann Kiyomura.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1981
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en mai 1981